Kontener do przewozu aparatów oddechowych – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Przeznaczenie 
Zapewnienie ochrony dróg oddechowych ratowników jest podstawowym zadaniem przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przed toksycznymi produktami spalania podczas pożarów i przed substancjami toksycznymi w trakcie akcji ratownictwa chemicznego.
Doskonałym zabezpieczeniem wyposażenia indywidualnego ratownika, gwarantującym mu także wymianę sprzętu podczas dużych akcji ratownictwa chemicznego, jest kontener do przewozu aparatów oddechowych.

Wyposażenie 
Wszystkie skrytki posiadają odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.
Kontener wyposażony w elektryczną instalację oświetleniową wewnętrzną (oświetlenie wnętrza skrytek) i zewnętrzną oświetlenie przestrzeni wokół kontenera zasilanie z własnego agregatu z możliwością podłączenia zewnętrznego zasilania poprzez tablicę rozdzielczą z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Natężenie światła w odległości 5 m – 5 luksów.

Wyposażenie podstawowe 
 aparaty jednobutlowe 104 szt.
 zapasowe butle 104 szt.
 zapasowe maski 104 szt.
 zestaw uchwytów na pozostały sprzęt

Dane techniczne 
 długość 6250 mm
 szerokość 2500 mm
 masa 6000 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 technika pożarnicza

przewozu aparatów oddechowych